Буци могу бити:
 Буци (Крушевац), насељени место у саставу Града Крушевца, Србија
 Буци (Високо), насељено место у општини Високо, Зеничко-добојски кантон, Федерација БиХ, БиХ